Gillain ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Gillain alias Luc Bermar (1913–1999), belgischer Comicautor 
 Joseph Gillain alias Jijé (1914–1980), belgischer Comiczeichner
 Marie Gillain (* 1975), belgische Schauspielerin